

Cinema
 Infamous - Una pessima reputazione (Infamous) – film del 2006 diretto da Douglas McGrath
 Infamous - Belli e dannati (Infamous) – film del 2020 diretto da Joshua Caldwell

Editoria
Infamous – fumetto della DC Comics

Musica
 Infamous – produttore discografico e disc jockey statunitense
 Infamous – album dei Motionless in White del 2012
 Infamous – album dei Abandon All Ships del 2012

Videogiochi
Infamous – videogioco del 2009
Infamous – serie di videogiochi iniziata nel 2009 prodotta da Sucker Punch per PlayStation 3 e PlayStation 4